En droit français, l'unité économique et sociale (UES) est une notion contraignant au regroupement de plusieurs entreprises juridiquement distinctes pour la mise en place d'un comité d'entreprise (CE) commun. 
En sociologie du groupe, l'unité sociale désigne la cohésion ad intra et ad extra d'une entité sociologique.